Cedar Rock Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Rock Mountain (Randolph County, North Carolina)	
 Cedar Rock Mountain (Transylvania County, North Carolina)	
 Cedar Rock Mountain (Greenville County, South Carolina)	
 Cedar Rock Mountain (Pickens County, South Carolina, 423 m)	
 Cedar Rock Mountain (Pickens County, South Carolina, 510 m)	

Siehe auch:
 Cedar Rock